Ленинградка может означать:
 Ленинградка — жительница или уроженка Ленинграда.
 «Ленинградка» — женская волейбольная команда из Санкт-Петербурга.
 «Ленинградка (В сорок первом)» — картина художника Бориса Угарова, созданная в 1961 году.
 Большая Ленинградка — проект реконструкции Ленинградского шоссе и Ленинградского проспекта в Москве.
 Ленинградка — разговорное название Ленинградского проспекта (Ленинградского шоссе).
 Дерби Ленинградки — противостояние между баскетбольными клубами ЦСКА и «Химки».

См. также